Il singolare del torneo di tennis Washington Star International 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Luis Clerc che ha battuto in finale Guillermo Vilas 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (quarti di finale)
 Gene Mayer (primo turno)
 José Luis Clerc (Campione)
 Guillermo Vilas (finale)
 Harold Solomon (secondo turno)
 Víctor Pecci (secondo turno)
 Eliot Teltscher (terzo turno)
 Yannick Noah (secondo turno)

 Brian Gottfried (primo turno)
 Eddie Dibbs (terzo turno)
 Andrés Gómez (terzo turno)
 Mel Purcell (quarti di finale)
 Sammy Giammalva (primo turno)
 Terry Moor (terzo turno)
 Jose-Luis Damiani (primo turno)
 Bill Scanlon (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Sovran Bank Classic 1981